Хијемпсал било је име два краља Нумидије
 Хијемпсал I, био је син Миципсе, убијен од стране Југурте.
 Хијемпсал II, био је син Гауде и полубрат Југурте.